Bourland ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Parsons Bourland (1870–1943), US-amerikanischer Romanist und Hispanist
 Caroline Brown Bourland (1871–1956), US-amerikanische Romanistin und Hispanistin
 Cliff Bourland (1921–2018), US-amerikanischer Sprinter

Siehe auch:
 Burland